Referencja w informatyce
 Referencja w filozofii
 Referencje (listy polecające)